Eligius Tambornino (ur. 25 października 1986 w Trun) – szwajcarski biegacz narciarski i biathlonista, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Tambornino nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Biathlon

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika w bazie IBU
 Rezultaty na stronie FIS

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1986